Дражен Бошнякович  (; 6 января 1961, Вуковар, Югославия, ныне СР Хорватия) — хорватский политик, бывший министр юстиции Хорватии.

Биография 

Дражен Бошнякович родился 6 января 1961 года в Вуковаре.

Начальную и среднюю школу посещал в Илоке, где жил до 18-летнего возраста. Учился на отлично. В 1985 году окончил юридический факультет Загребского университета.

Свою профессиональную карьеру начал как стажёр по праву. После этого работал в должности в Совете общины Иванич-Град. С 1993 по 1997 год занимал должность секретаря Сисацко-Мославинского округа. В 1997 году открыл адвокатскую контору в Иванич Граде, а с 23 декабря 2003 по 11 января 2007 года был депутатом хорватского парламента и председателем Комитета по вопросам Конституции, регламента и политической системы хорватского парламента.

В 2008-м назначается на должность государственного секретаря хорватского министерства юстиции.
С того же года — член Центрального комитета ХДС, и уже в течение десяти лет занимает должность заместителя председателя Загребского окружного комитета ХДС.

В 2010 году стал министром юстиции Республики Хорватии.

Женат, имеет троих детей.

Ссылки 
 Hrvatski sabor — Dražen Bošnjaković 

Депутаты Хорватского сабора V созыва
Выпускники Загребского университета
Министры юстиции Хорватии
Члены Хорватского демократического содружества